Iterlassuit bezeichnet:
 Iterlassuit (Bucht, Kiataasaq), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Iterlassuit (Bucht, Nuussuup Kangia), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland